Gesualdo steht für:

 Gesualdo (Kampanien), italienische Stadt in der Provinz Avellino
 Gesualdo – Tod für fünf Stimmen (1995), deutscher Dokumentarfilm von Werner Herzog

Opern:
 Gesualdo (Schnittke) (1993), von Alfred Schnittke
 Gesualdo (Hummel) (1996), von Franz Hummel
 Gesualdo (Dalbavie) (2010), von Marc-André Dalbavie

Gesualdo ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Gesualdo (1540–1603), italienischer Kardinal
 Carlo Gesualdo (1566–1613), Fürst von Venosa und Komponist